Lingua steht für:

 Lingua (Zeitschrift), sprachwissenschaftliche Fachzeitschrift
 Lingua (Salina), Ortsteil der Gemeinde Santa Marina Salina auf der Insel Salina, Italien
 Lingua (Spiel), ein Buchstabenlegespiel
 Lingua, Aktionsbereich innerhalb des Sokrates-Programms der Europäischen Union zur Förderung der transnationalen Zusammenarbeit im Bildungsbereich

Lingua ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgio Lingua (* 1960), römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat
 Marco Lingua (* 1978), italienischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Lingua franca, romanische Mischsprache
 Pange lingua, lateinischer Hymnus
 Lingua sacra, siehe Tres linguae sacrae
 Lingua Franca Nova (LFN), Plansprache
 Lingua sistemfrater, Plansprache
 Lingual